Nährstoffanreicherung bedeutet:

 Eintrag von Nährstoffen in einem Ökosystem, siehe Eutrophierung
 Anreicherung von Lebensmitteln mit Nährstoffen, siehe Nährstoffanreicherung (Lebensmittel)